

Geografia 
 Lavernose-Lacasse – comune francese nella regione dell'Occitania

Persone 
 Cloé Lacasse – calciatrice canadese con cittadinanza islandese
 Geneviève Lacasse – hockeista canadese su ghiaccio